Westviertel heißen folgende Orte und Stadtteile:

Westviertel (Essen), Stadtteil von Essen
Westviertel in Leipzig, alternative Bezeichnung für die Innere Westvorstadt
Westviertel (Recklinghausen), Stadtteil von Recklinghausen

Siehe auch:
 Weststadt, Westvorstadt